Carpenter (okrug Bernalillo, Novi Meksiko)
Carpenter (okrug Grant, Novi Meksiko)
Carpenter (grad duhova, Novi Meksiko)